Уни́ — посёлок городского типа в России, административный центр Унинского района Кировской области. Центр Унинского городского поселения.

Расположен в верховьях реки Лумпун (бассейн Вятки), в 74 км к югу от железнодорожной станции Фалёнки (на Транссибе). Расстояние до областного центра города Кирова — 189 км.

История 
Уни основаны в 1646 году. В 1762 году получили статус села. 19 сентября 1874 года в селе открылась Унинская больница. В 1875 году при больнице был открыт филиал Глазовской аптеки. 9 февраля 1897 года открыта Унинская народная библиотека. В 1905 году в Унях открыто общество трезвости, занимавшееся организацией культурного досуга. После Октябрьской революции был организован народный дом, объединивший общество трезвости и театр. В 1923 году организован Унинский сельсовет. 10 июня 1929 года указом ВЦИК образован Унинский район с центром в селе Уни. 14 ноября 1959 года Унинский район был включён в состав Фалёнского. 12 января 1965 года Уни получили статус посёлка городского типа, Унинский район воссоздан в прежних границах.

Население

Экономика 
В посёлке работают Унинский маслозавод, Малиновский мясокомбинат, мебельное производство. В большом объёме развита деревообрабатывающая промышленность. На территории Унинского района имеется месторождение нефти (объём запасов оценивается в десятки миллионов тонн), но содержание в ней тяжёлых сернистых соединений несколько выше, чем в нефти марки URALS. Большедубровские минеральные источники также относятся к памятникам природы. Лечебные грязи относятся к высококачественным сильнодействующим водородным сернистосолёным с обильным содержанием сероводорода. Минеральная вода хлоридно-натриевая, содержит около 12 % поваренной
соли, пригодна для лечебных ванн. Достоинство Унинской курортной точки заключается в том, что лечебная и минеральная вода находятся в одном месте.

Культура 
 В посёлке Уни работает историко-краеведческий музей, детская музыкальная школа центральная и детская библиотеки районной библиотечной системы, центральный дом культуры.

Известные люди 
 В селе родился Владислав Владимирович Заболотский (1911-1986) — русский советский поэт, переводчик, журналист, редактор. Главный редактор Кировского книжного издательства, Кировского отделения Волго-Вятского книжного издательства.

Достопримечательности 

 Памятники истории
 Здание, в котором располагался штаб 30-й дивизии 2-й армии Восточного фронта РККА (1918—1919 гг).
 Школа, в которой учился лауреат Ленинской премии, доктор физико-математических наук В. С. Обухов (1918—1926 гг).
 памятник А. А. Соболеву и П. Т. Ефремовой, погибшим во время коллективизации.
 Объекты, представляющие историко-культурную ценность
 Александро-Невская церковь.
 Старинные дома постройки (конец XIX — начало XX веков).
 Памятники археологии
 урочище Шаймы.

СМИ 
Издаётся районная газета «Сельский труженик».

Примечания

Ссылки 
 Унинский район на сайте Правительства Кировской области
 Официальный сайт Унинского муниципального района
 

 Информационный сайт посёлка Уни

Посёлки городского типа Кировской области
Районные центры Кировской области
Населённые пункты Унинского района